La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Auch se qualifie pour la  fois consécutive depuis 1957 et participe aux huitièmes de finale du championnat de France de rugby pour la deuxième fois en 3 saisons.

Le deuxième ligne Jean Le Droff est sélectionné en équipe de France pour la première fois contre l’Italie à Grenoble le .
C’est le troisième international de l’histoire du club et il obtiendra neuf sélections au total.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 28 points soit 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites et se qualifie pour les seizièmes de finale.

À domicile 
 Auch-Cahors 0-3 : courte défaite contre les Lotois du pilier international Alfred Roques.
 Auch-Le Creusot 14-6
 Auch-Montferrand 0-9
 Auch-Graulhet 14-3
 Auch-Carmaux 11-8
 Auch-Cognac 16-3
 Auch-Valence 26-6

À l’extérieur 
 Cahors-Auch 14-0
 Le Creusot-Auch 0-0
 Montferrand-Auch 3-3
 Graulhet-Auch 3-3
 Carmaux-Auch 0-0
 Cognac-Auch 3-0
 Valence-Auch 14-8

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Huitièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale.

Challenge Yves du Manoir 
Auch termine  de son groupe avec 11 points soit 2 victoires, 1 nul et 3 défaites.

À domicile 
Auch-Montferrand 14-0

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Agen (13 points) contre Pau (17), Racing (16) contre Dax (15), Brive (16) contre Toulon (14) et Mont-de-Marsan (15) contre Béziers (15).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan
 Ailier : Ducastaing
 Centre : Elorza
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
  Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, André Daguin
 Pilier : Antoine Bianco

Bibliographie

Notes et références 

1962-1963
Rugby à XV en 1962
Rugby à XV en 1963